Artesa de Segre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Artesa de Segre (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Artesa de Segre (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar